Олимпийский комитет Кореи:
 Олимпийский комитет КНДР
 Олимпийский комитет Республики Корея